Harada – japońskie nazwisko

 Daiun Sogaku Harada (1871–1961) – mistrz zen
 Einosuke Harada (1892–1946) – lekarz
 Fukusaburō Harada – piłkarz
 Masahiko „Fighting” Harada (ur. 1943) – bokser
 Masahiko Harada (ur. 1968) – skoczek narciarski
 Masao Harada (1912–2000) – lekkoatleta
 Mieko Harada (ur. 1958) – aktorka i powieściopisarka
 Sanosuke Harada (1840–1868) – samuraj
 Shōdō Harada (ur. 1940) – mistrz zen
 Takeichi Harada (1899–1978) – tenisista
 Tangen Harada (ur. 1924) – opat buddyjskiej świątyni Bukkoku-ji w Obama
 Tetsuya Harada (ur. 1970) – motocyklista
 Yūmu Harada (ur. 1990) – skoczek narciarski

Inne
 (6399) Harada – planetoida

Japońskie nazwiska